Europas Grand Prix 2016 (officielt navn: 2016 Formula 1 Grand Prix of Europe) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 19. juni 2016 på Baku City Circuit i Aserbajdsjan. Det var den ottende runde af Formel 1-sæsonen 2016, og første gang et Formel 1-løb blev holdt i Aserbajdsjan. 

Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Nico Rosberg, som også tog pole position, hurtigste omgang, og førte løbet fra start til mål. På andenpladsen kom Ferraris Sebastian Vettel, mens tredjepladsen gik til Sergio Pérez i Force India.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Sergio Pérez, Carlos Sainz, Jr. og Kevin Magnussen fik en gridstraf på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
  - Daniel Ricciardo og Sebastian Vettel satte identiske omgangtider i Q3. Eftersom Ricciardo satte sin tid først blev han anset at have kvalificeret sig foran Vettel.
  - Kevin Magnussen måtte starte fra pit lane, eftersom hans bil var blevet modificeret under parc fermé-betingelser.
  - Kimi Räikkönen fik en tidsstraff på fem sekunder for at have krydset over en linje ved indgangen til pitlane.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
Europas Grand Prix
Baku